Santa Susana kan syfta på följande platser:

Portugal 

 Santa Susana (freguesia), Setúbal, Alcácer do Sal,

Spanien 

 Santa Susanna (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Barcelona,

USA 

 Santa Susana (ort), Kalifornien, Ventura County, 

Robotskapade Portugalförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar